Boissonnade est un nom de famille notamment porté par :
Étienne-Joseph Boissonnade (1796-1862), architecte français ;
Euloge Boissonnade (1917-2004), journaliste et historien français ;
Jules Boissonnade (1831-1897), spéléologue, archéologue et botaniste français.
Patronyme français